Тертула (Tertulla) е име на:

 Когномен, означаващо Трета (Tertia), третата дъщеря
 Юния Тертула (60-22 г.), третата дъщеря на Сервилия Цепиона; полусестра на Марк Юний Брут и съпруга на Гай Касий Лонгин
 Аксия Тертула, съпруга на „триумвир“ Марк Лициний Крас; майка на Публий Лициний Крас
 Тертула, съпруга на Тит Флавий Петрон, майка на Тит Флавий Сабин, баба на император Веспасиан
 Арецина Тертула, сестра на Марк Арецин Клеменс; 62 г. става първата съпруга на бъдещия император Тит

 Юлия Тертула, дъщеря на Гай Юлий Корнут Тертул, съпруга на Луций Цецилий Симплекс (суфектконсул 101 г.)
 Кавцидия Тертула, съпруга на Марк Атилий Метилий Брадуа (консул 108 г.)
 Атилия Кавцидия Тертула, дъщеря на Кавцидия Тертула и Марк Атилий Метилий Брадуа; съпруга на Апий Аний Требоний Гал
 Апия Ания Регила Атилия Кавцидия Тертула (известна като Аспазия Ания Регила; 125-160), дъщеря на Апий Аний Требоний Гал и Атилия Кавцидия Тертула; става съпруга на прочутия грък Ирод Атик

Вижте също 
 Терция
 Тертул